LEOS steht für:
 Lebensdauer von Satelliten
 Lufthansa LEOS (Lufthansa Engineering and Operational Services), Tochterunternehmen der Lufthansa Technik

Abkürzung